El Condado de Nevada es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Nevada (Arkansas)
 Condado de Nevada (California)